Gutland kan avse:

 Gutland – gutniska för den största ön i Sverige, se Gotland
 Gutland (Luxemburg) – region i södra Luxemburg (franska även Bon Pays, luxemburgiska: Guttland)
 Gutland (film) –  film från 2017